Генри Хёгфельдт «Типпен» Йохансен (; 21 июля 1904, Осло — 29 мая 1988, там же) — норвежский футболист, хоккеист и прыгун с трамплина; в составе сборной Норвегии по футболу — бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года. Играл на позиции вратаря.

Биография 
Хенри Йохансен известен как футболист по выступлениям за клуб «Волеренга», в котором он провёл всю карьеру с 1923 по 1946 годы. За сборную Норвегии он сыграл 48 игр с 1926 по 1938 годы, в её составе играл на Олимпийских играх 1936 года в Берлине и завоевал там бронзовую медаль. Также Йохансен со своей футбольной сборной играл на чемпионате мира 1938 года. Как тренер он руководил «Волеренгой» дважды: в 1944 и 1949 годах.

Йохансен также был известным прыгуном с трамплина, играл в хоккей с шайбой и с мячом, а также в теннис. В 1938 году он получил Почётную премию имени Фердинанда Юлиана Эгеберга как спортсмен, выступавший сразу в нескольких видах спорта (футбол и прыжки с трамплина). Его многочисленные таланты отметил Лейф Лапидус в своей книге «Наши победители» ():

Как прыгун с трамплина, игрок в хоккей с мячом и с шайбой он стал известен на всю страну, а как теннисист стал объектом всеобщего восхищения в .

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Норвегии
Хоккеисты Норвегии
Хоккеисты с мячом Норвегии
Прыгуны с трамплина Норвегии
Футбольные тренеры Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Волеренга»
Тренеры ФК «Волеренга»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года